Alatyr může být:

 Alatyr (město) – město v Čuvašské republice v Ruské federaci
 Alatyr (řeka) – řeka v Ruské federaci
 Alatyr (mytologie) – kámen velké a nekonečné síly v ruském folklóru